Alekszej Pavlovics Mihnov (, ; Kijev, 1982. augusztus 31. –) ukrán származású orosz profi jégkorongozó. Jelenleg a Lokomotyiv Jaroszlavl (KHL) csatára. A csapat egyik meghatározó egyénisége.

Játékosmegfigyelők véleménye
A korcsolyázó képessége jó, figyelembe véve fizikai adottságait. A bot és korongkezelési képességei kiválóak. Igazi erőcsatárként tartják számon, nagyon jó a kapu előtti játékban, könnyedén csinál magának helyet.

Statisztikák

Források

 http://www.eliteprospects.com/player.php?player=9353
 http://www.hockeysfuture.com/prospect/alexei_mikhnov
 https://en.wikipedia.org/wiki/Alexei_Mikhnov

Orosz jégkorongozók
A Lokomotyiv Jaroszlavl játékosai
Az Edmonton Oilers játékosai
1982-ben született személyek
Élő személyek